Baderna (tal. Mompaderno) je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Poreča, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 201 stanovnika te 73 obiteljskih kućanstava.
Prema popisu stanovništva 2011. godine naselje je imalo 240 stanovnika.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji